«Слепая любовь» () — немой американский короткометражный художественный фильм — драма режиссёра Дэвида Гриффита, вышедший на экраны в 1912 году. В главной роли снялась Свит Бланш.

Сюжет 
Молодая женщина устала от скучной жизни и решила уйти от мужа к другому мужчине, жизнь с которым кажется ей более привлекательной. Позже, с ребенком на руках и без средств к существованию, она понимает, что сделала ошибку и пытается вернуться к своему мужу.

В ролях 
 Бланш Свит — молодая женщина
 Гарри Хайд — муж молодой женщины
 Эдвард Диллон — молодой человек
 Гектор Сарно — цыган
 Кристал Миллер — отец молодого человека
 Кейт Тонкрей — жена министра
 Уильям Дж Батлер — арендодатель
 Джозеф Макдермотт — доктор
 Альфред Паже — полицейский
 Кэтлин Батлер —
 Джон Диллон —
 Фрэнк Эванс —
 Уолтер П. Льюис —
 В.С Робинсон —

Ссылки 
 Слепая любовь
 на Кинопоиске

Фильмы Дэвида Уорка Гриффита
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы США 1912 года